|-
| 40001 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40002 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40003 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40004 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40005 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40006 - ||  || 24 aprilie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 40007 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40008 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40009 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40010 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40011 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40012 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40013 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40014 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40015 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40016 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40017 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40018 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40019 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40020 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40021 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40022 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40023 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40024 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40025 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40026 - ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40027 - ||  || 15 mai 1998 ||  || 
|-
| 40028 - ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40029 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40030 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40031 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40032 ||  || 26 mai 1998 || Xinglong || 
|-
| 40033 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40034 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40035 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40036 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40037 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40038 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40039 - ||  || 21 mai 1998 ||  || , 
|-
| 40040 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40041 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40042 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40043 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40044 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40045 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40046 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40047 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40048 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40049 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40050 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40051 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40052 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40053 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40054 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40055 - ||  || 24 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40056 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40057 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40058 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40059 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40060 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40061 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40062 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40063 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40064 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40065 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40066 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40067 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40068 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40069 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40070 - ||  || 26 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40071 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40072 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40073 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40074 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40075 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40076 - || 1998 LB || 2 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40077 - ||  || 19 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40078 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40079 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40080 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40081 - ||  || 25 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 40082 - ||  || 27 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40083 - ||  || 19 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 40084 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40085 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40086 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40087 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40088 - ||  || 23 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40089 - ||  || 26 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40090 - ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40091 - ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40092 - ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40093 - || 1998 NH || 15 iulie 1998 || Prescott || 
|-
| 40094 - || 1998 NN || 15 iulie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40095 - ||  || 29 iulie 1998 || Višnjan || Višnjan
|-
| 40096 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40097 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40098 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40099 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40100 - || 1998 PV || 12 august 1998 ||  || 
|-